On appelle Jeux olympiques d'Athènes deux grands événements sportifs organisés à Athènes, capitale de la Grèce :
 Les jeux olympiques d'été de 1896
 Les jeux olympiques d'été de 2004

Il y eut aussi à Athènes les jeux olympiques intercalaires de 1906 mais qui n'ont pas été reconnus par le comité international olympique.